Вітчизняна війна — патріотичний термін для позначення оборонної війни.

Війни 

 Вітчизняна війна — корейська назва японсько-корейської війни 1592 — 1597 років. 
 Вітчизняна війна — російська та радянська назва франко-російської війни 1812 року.
 Друга Вітчизняна війна — російська назва Першої світової війни у 1914 — 1918 роках.
 Велика Вітчизняна війна — радянська та російська назва німецько-радянської війни 1941 — 1945 років.
 Вітчизняна визвольна війна — північнокорейська назва Корейської війни 1950 — 1953 років.
 Вітчизняна війна — хорватська назва війни Хорватії за незалежність 1991—1995 років.
 Вітчизняна війна — запропонована Петром Порошенком назва війни між Україною з одного боку і Росією та створеними нею невизнаними самопроголошеними республіками з іншого.
 Вітчизняна війна — одна з назв російського вторгнення в Україну.

Інше 
 Орден Вітчизняної війни — військовий орден СРСР, заснований 20 травня 1942 року.